«Metropolitan» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Metropolitan (1935), película dirigida por Richard Boleslawski.
 Metropolitan (1990), película dirigida por Whit Stillman.

Centros Deportivos 
 Metropolitan (1986), cadena española de centros deportivos.

Toponimia

Nueva York 
 Ópera del Metropolitan (Metropolitan Opera House).
 Museo Metropolitano de Arte (Metropolitan Museum of Art).
 Metropolitan Life Tower, rascacielos.

Londres 
 Metropolitan Line, línea del Metro de Londres.

Ciudad de México 
 Teatro Metropólitan.